Ува́рово (до 1945 года Кия́т; до 1964 года Бранное Поле; , ) — село в Ленинском районе Республики Крым, центр Уваровского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Уваровского сельского совета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1805 год — 132 чел.
 1889 год — 196 чел.
 1892 год — 28 чел.
 1897 год — 507 чел.
 1902 год — 468 чел.
 1915 год — 96/735 чел.

 1926 год — 761 чел.
 1939 год — 222 чел.
 2001 год — 1025 чел.
 2009 год — 1025 чел.
 2014 год — 856 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Уварово числится 11 улиц и 1 переулок; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 100 гектаров на которой, в 352 дворах, проживало 1025 человек. В селе действуют средняя общеобразовательная школа и детский сад «Орлёнок», сельский Дом культуры, библиотека, отделение Почты России

География 
Уварово расположено в западной части Керченского полуострова, в обширной Каменской котловине, на реке Али-Бай (ранее река называлась Бугас). Находится примерно в 12 километрах (по шоссе) к юго-западу от райцентра пгт Ленино, высота центра села над уровнем моря — 20 м, в селе находится железнодорожная станция Бранное Поле (на линии Владиславовка — Керчь). Расстояние до берега Азовского моря 5 км, до Керчи — 71 километр. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  Уварово — до шоссе «граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь» (по украинской классификации — ).

История 
Современное село существует на месте исторического селения Кият.
Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Кыят входил в Арабатский кадылык Кефинского каймаканства. После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Левкопольскому, а после ликвидации в 1787 году Левкопольского — к Феодосийскому уезду Таврической области. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Кият был включён в состав Парпачской волости Феодосийского уезда.

По Ведомости о числе селений, названиях оных, в них дворов… состоящих в Феодосийском уезде от 14 октября 1805 года, в деревне Кият числилось 20 дворов и 132 жителя. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Кият обозначена с 20 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Кият, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», отнесли к Агерманской волости (переименованной из Парпачской). Видимо, в результате эмиграции крымских татар в Турцию селение заметно опустело и на карте 1836 года в деревне 4 двора, а на карте 1842 года Кыят обозначен условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Владиславской волости. Согласно «Памятной книжке Таврической губернии за 1867 год», деревня Кият была покинута жителями в 1860—1864 годах, в результате эмиграции крымских татар, особенно массовой после Крымской войны 1853—1856 годов, в Турцию и заселена частью русскими из разных мест. На трёхверстовой карте 1865—1876 года в деревне Кыят обозначено 18 дворов. По «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», по результатам Х ревизии 1887 года, в деревне Кият числилось 29 дворов и 196 жителей. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в деревне Кият, не входившей ни в одно сельское общество, числилось 28 безземельных жителей, домохозяйств не имеющих.

После земской реформы 1890-х годов деревня осталась в составе преобразованной Владиславской волости. По Всероссийской переписи 1897 года в деревне Киет числилось 507 человек, из них 505 крымских татар. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в деревне Кият, находившейся в частном владении, числилось 468 жителей, домохозяйств не имеющих. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в деревне Кият (на земле Грамматикова) Владиславской волости Феодосийского уезда числилось 103 двора с русским населением в количестве 96 человек приписных жителей и 735 — «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село вошло в состав вновь созданного Владиславовского района Феодосийского уезда, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа ликвидировались и Владиславовский район стал самостоятельной административной единицей. Декретом ВЦИК от 04 сентября 1924 года «Об упразднении некоторых районов Автономной Крымской С. С. Р.» в октябре 1924 года район был преобразован в Феодосийский и село включили в его состав. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Кият Ак-Монайского сельсовета Феодосийского района имелось 154 двора, из них 151 крестьянский, население составляло 761 человек (368 мужчин и 393 женщины). В национальном отношении учтено: 729 русских, 15 украинцев, 10 евреев, 4 грека, 2 болгар, 1 татарин, действовала русская школа. Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) Феодосийский район упразднили и село включили в состав Ленинского. Видимо, в ходе той же реорганизации, был образован Киятский сельсовет, поскольку на 1940 год он уже существовал. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 222 человека. С 25 июня 1946 года Кият в составе Крымской области РСФСР.

Переименование 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Кият был переименован в Бранное Поле и Киятский сельсовет — в Бранно-Поленский. Спустя три года указом от 18 мая 1948 года, расположенное неподалёку от Кията село Алибай было переименовано в Уварово. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время включения в Ильичёвский сельский совет пока не установлено: на 15 июня 1960 года село уже числилось в его составе. В 1964 году Уварово было исключено из учётных данных, а название «Уварово» перенесено на село Браное Поле (согласно справочнику «Крымская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1968 года» — в период с 1954 по 1968 годы). В период с 1974 по 1977 год Уварово передано в Луговской сельсовет. По данным переписи 1989 года в селе проживало 1072 человека. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. 14 октября 1993 года был образован Уваровский сельсовет. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Карта Ленинского района Крыма

См. также 
 Алибай

Населённые пункты Ленинского района Крыма